Daniël Stalpaert, Nederlands architect
 Georges Stalpaert, Belgisch chirurg, hoogleraar en bestuurder
 Hervé Stalpaert, Belgisch onderwijzer, heemkundige, historicus en schrijver
 Johannes Stalpaert van der Wiele, Nederlands dichter
 Medard Stalpaert, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam